Редвуд има више значења:
 Округ Редвуд (Минесота)
 Редвуд (Њујорк)
 Редвуд (Орегон)
 Редвуд (Тексас)